Чу Джон Хёк (; род. 27 июля 1991 года, Республика Корея) -  южнокорейский актёр. Получил известность благодаря сериалу «Необычный адвокат У Ён У», в которой исполнил роль адвоката Квон Мин У. Среди других его работ — «» (2021-2022), «» (2021) и «» (2021).

Фильмография

Примечания 

Актёры Республики Корея